

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wilcza Góra – część wsi Lucim w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Wilcza Góra – część wsi Przyszowa w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Łukowica
 Wilcza Góra – część wsi Szumsko w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków
 Wilcza Góra – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Lesznowola
 Wilcza Góra – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Przystajń

Wzniesienia 
 Wilcza Góra – góra w Sudetach w Górach Bardzkich
 Wilcza Góra – góra w Sudetach w Górach Złotych
 Wilcza Góra – pagór na Grzędzie Brasławskiej
 Wilcza Góra – szczyt na Pogórzu Kaczawskim
 Wilcza Góra – wzniesienie we wsi Trzebniów w woj, śląskim, pow. nieszkowskim, gminie Niegowa

Inne 
 Wilcza Góra – dawny chutor w II Rzeczypospolitej, w województwie wileńskim, w powiecie brasławskim (obecnie nie istnieje)
 Wilcza Góra – wieś na Ukrainie (rejon jaworowski)

Zobacz też 
 Wilczogóra